Dans sa définition la mieux connue, un révolver est une arme à feu de poing. Il peut aussi désigner :

Musique

Albums 
 Revolver, album des Beatles.
 Revolver, album de T-Pain.

Chansons 
 Revolver, chanson d'Aya Kamiki.
 Revolver, chanson de Madonna.

Groupes 
 Revolver, groupe de hard rock allemand ;
 Revolver, groupe de rock alternatif anglais ;
 Revólver, groupe de pop rock espagnol ;
 Revolver, groupe de pop rock français ;
 Velvet Revolver, groupe de hard rock américain.

Revue 
 Revolver est un bimensuel américain de rock.

Cinéma

Film 
 Revolver, titre original de La Poursuite implacable, film de Sergio Sollima sorti en 1973.
 Revolver, film de Guy Ritchie sorti en 2005.

Revue 
 Revolver, revue de cinéma allemande.

Technique 
 RevolveR, système de motion control, utilisé pour produire des effets spéciaux de cinéma.

Homonymie de titre